Le gare di judo della categoria oltre i 70 kg femminile ai XVI Giochi paralimpici estivi si sono svolte il agosto 2021 presso il Nippon Budokan.

La vincitrice è stata Zarina Baibatina.

Risultati

Ripescaggi per medaglie di bronzo

Collegamenti esterni 
 

F 6